Amastris (córka Oksatresa) – władczyni Heraklei Pontyjskiej w latach 305-301 p.n.e.
 Amastris (stolica tytularna) – stolica historycznej archidiecezji w Cesarstwie Rzymskim, współcześnie w Turcji